Сенюта — українське, польське прізвище.

Особи 
 Авраам Сенюта — шляхтич, «патрон» кальвіністів;
 Павло Христофор Сенюта — «протектор» аріянства (социніянства) на Волині;
 Петро Сенюта — шляхтич, магнат, «протектор протестантів»;
 Роман Сенюта — королівський ротмістр.

Примітки 

Українські прізвища
Сенюти